Ropuszy zwiad (ang. Toad Patrol, 1999-2001) – kanadyjski serial animowany emitowany dawniej na kanale TVP1 w Wieczorynce.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach grupki ośmiu młodych ropuch, którzy przeżywają niesamowite przygody.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999